Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 18 let 1995 se uskutečnilo 15. - 22. července v Řecku.

Týmy 
Následující týmy se kvalifikovaly do turnaje:

  (host)

Skupinová fáze

Skupina A

Skupina B

O 3. místo

Finále

Externí odkazy 
 Kompletní výsledky podle RSSSF 

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 18 let
Fotbal v roce 1995
Sport v Řecku v roce 1995
Sport v Evropě v roce 1995
Fotbalové události v Řecku